Une cornemuse est un instrument de musique.

Œuvres 
 Cornemuse, série télévisée jeunesse québécoise diffusée entre  1999 et 2003 ;
 La cornemuse (Bagpipes), sixième épisode de la saison 5 de How I Met Your Mother diffusé en 2009.

Patronyme 
 Louis Cornemuse (1797-1853), officier militaire français.